Tortue mauresque est un nom vernaculaire ambigu qui désigne en français plusieurs espèces ou sous-espèces distinctes de tortues terrestres méditerranéennes au sein du genre Testudo.

Liste des espèces nommées « tortue mauresque » 
Ce nom désigne différentes tortues terrestres :
 la Tortue grecque - (Testudo graeca),
 la Tortue mauresque du Maghreb - (Testudo graeca graeca)
 la Tortue mauresque de Tunisie - (Testudo graeca nabeulensis).

Nom de tortue ambigu
Tortue (nom vernaculaire)
Testudinidae